Le qualificazioni del singolare  dell'Allianz Suisse Open Gstaad 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Allianz Suisse Open Gstaad 2006 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Dick Norman (Qualificato)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Iván Navarro (ultimo turno)
 Sergio Roitman (ultimo turno)

 Paolo Lorenzi (secondo turno)
 Dušan Vemić (Qualificato)
 Marin Čilić (Qualificato)
 Hugo Armando (secondo turno)

Qualificati 

 Dick Norman
 Roman Kutac

 Marin Čilić
 Dušan Vemić

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Allianz Suisse Open Gstaad 2006